New Albany est le nom de plusieurs villes des États-Unis :

 New Albany (Indiana)
 New Albany (Kansas)
 New Albany (Mississippi)
 New Albany (New Jersey)
 New Albany (Ohio)
 New Albany (Mahoning County), Ohio
 New Albany (Pennsylvanie)